Karaslawow ist der Familienname von

Assen Karaslawow (* 1980), bulgarischer Fußballspieler
Georgi Karaslawow (1904–1980), bulgarischer Schriftsteller